The Ultimate Collection je peti kompilacijski album grupe Parni valjak izdan 2009. godine i obuhvaća sve pjesme Parnog valjka izdate u razdoblju od 1984. do 2005. godine, te pjesmu "Nakon svih godina" koja je izdata 2009. godine s kojom se grupa vratila na scenu nakon 4 godine stanke.

Popis pjesama

CD 1

CD 2

Albumi sastava Parni valjak
Albumi iz 2005.